El término nueva canción chilena puede referirse a:

 Nueva canción chilena, estilo musical con que se conoció en Chile el movimiento de la Nueva canción.
 La nueva canción chilena, álbum de varios intérpretes chilenos de 1972.
 La nueva canción chilena (Inti-Illimani 2), álbum de Inti-Illimani de 1974.
 La nueva canción chilena, álbum de Electrodomésticos de 2004.